Amenirdis I - oud-Egyptische godsvrouw van Amon
 Amenardes (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaand persoon